Гамфрі Сібторп (; 1713–1797) — англійський ботанік, батько Джона Сібторпа.
 Джон Сібторп (; 1758–1796) — англійський ботанік, син Гамфрі Сібторпа.